Reziliencia, pszichológia
 reziliencia, ökológiai reziliencia, tűrőképesség, helyreálló/regenerálódó képesség
 reziliencia, a szervezetek rugalmassága
 reziliencia, energia reziliencia, az energiafejlesztés egy fogalma

Film
 Resilience, Paul Bojack filmje 2006-ból